Моніка Селеш була триразовою чинною чемпіонкою, але не змогла взяти участь через ножове поранення, якого зазнала за місяць до того під час матчу на турнірі Citizen Cup.

Штеффі Граф виграла свій четвертий Відкритий чемпіонат Франції починаючи з 1988 року, у фіналі перемігши Мері Джо Фернандес з рахунком 4–6, 6–2, 6–4. Після цього турніру Граф повернула собі звання 1-ї ракетки світу. Для Фернандес це була третя і остання гра у фіналах турнірів Великого шолома.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1993 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
French Open, жінки, одиночний розряд
1993 in women's tennis
1993 in French women's sport